Никола́й Зве́рев: Зверев, Николай Александрович (1921—1991) — Герой Советского Союза.
 Зверев, Николай Андреевич (1850—1917) — русский юрист, политик и общественный деятель, ординарный профессор.
 Зверев, Николай Кузьмич (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Зверев, Николай Сергеевич (1832—1893) — русский пианист и педагог.
 Зверев, Николай Яковлевич (1830—1907) — русский военачальник, генерал от инфантерии.